Павел Денисович Стець (; , с. Новый Стародуб (ныне Петровского района Кировоградской области Украины) — украинский советский металлург, изобретатель СССР.

Биография 
Окончил Днепропетровский металлургический институт (ныне Национальная металлургическая академия Украины). Работал на Сталинском машиностроительном заводе горношахтного оборудования, одновременно преподавал и руководил группой индийских инженеров Дургапурского машиностроительного завода, построенного с участием СССР.

С 1964 года — старший научный, затем ведущий научный сотрудник Донецкого научно-исследовательского института горной металлургии. Читал лекции индийским специалистам металлургического комбината города Ранчи.

Научная деятельность 
Научные опыты проводил на металлургических комбинатах Кривого Рога, Днепродзержинска, Макеевки, Мариуполя, Магнитогорска, Челябинска, Караганды, Новокузнецка.

Защитил кандидатскую диссертацию о возможности повышения долговечности больших форм для литья стальных слиток существующей конструкции. Экономический эффект от внедрения в изделие этой разработки на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича и «Запорожсталь» в ценах 1975 года составил 500 000 рублей.

Автор более 100 научных работ, принял участие, как соавтор в создании 30 изобретений, на которые были выданы авторские свидетельства и патенты.

Деятельность последних лет связана с работой на мариупольских металлургических комбинатах «Азовсталь» и имени Ильича.

Ведущая тема исследовательской деятельности ученого: качество чугуна, из которого изготавливают литьë. Одновременно на комбинате имени Ильича проводил работу над проблемой улучшения качества стали.

Ссылки 
 Выдающиеся люди Петровщины

Металлурги СССР
Металлурги Украины
Выпускники Национальной металлургической академии Украины
Кандидаты технических наук